Maraghi ist der Familienname folgender Personen:

 Abd al-Qadir Maraghi (1350–1435), persischer Musiker und Musiktheoretiker
 Carl Maraghi (* um 1975), kanadischer Jazzmusiker
 Muhammad Mustafā al-Marāghī (1881–1945), ägyptischer Islamgelehrter